Cieki w Polsce
 Maniówka – potok, dopływ Osławy
 Maniówka – potok, dopływ Wiatrołuży

Przypisy